10 złotych 1925 Bolesław Chrobry – przeznaczona do obiegu i ostatecznie niewprowadzona dziesięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej bita w złocie na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z 14 czerwca 1926 r.
 10 złotych 1925 Profile kobiety i mężczyzny – próbna dziesięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej
 10 złotych wzór 1932 Polonia – pierwsza obiegowa moneta dziesięciozłotowa II Rzeczypospolitej bita w srebrze, wprowadzona 29 sierpnia 1932 r. w konsekwencji reformy monetarnej z 1932 r.
 10 złotych 1933 Jan III Sobieski – okolicznościowa dziesięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej wprowadzona 9 września 1933 r., wybita z okazji 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej
 10 złotych 1933 Romuald Traugutt – okolicznościowa dziesięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej wprowadzona 10 listopada 1933 r., wybita z okazji 70. rocznicy powstania styczniowego
 10 złotych 1934 Józef Piłsudski-Orzeł Strzelecki – okolicznościowa dziesięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej wprowadzona 31 lipca 1934 r., wybita z okazji 20. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej
 10 złotych wzór 1934 Józef Piłsudski – obiegowa moneta dziesięciozłotowa II Rzeczypospolitej wprowadzona 5 grudnia 1934 r.
 10 złotych 1934 Klamry – próbna dziesięciozłotowa moneta II Rzeczypospolitej
 10 złotych 1938 Klamry – hybrydowa moneta wybita najprawdopodobniej w 1953 r., ze względu na wykorzystane oryginalne stemple zaliczana do próbnych dziesięciozłotówek II Rzeczypospolitej
 10 złotych wzór 1959 Mikołaj Kopernik – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 31 mm, wprowadzona 1 lipca 1959 r., wycofana 1 stycznia 1978 r.
 10 złotych wzór 1959 Tadeusz Kościuszko – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 31 mm, wprowadzona 1 lipca 1959 r., wycofana 1 stycznia 1978 r.
 10 złotych wzór 1967 Mikołaj Kopernik – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 1 kwietnia 1967 r., wycofana 1 stycznia 1978 r.
 10 złotych wzór 1969 Tadeusz Kościuszko – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 1 grudnia 1969 r., wycofana 1 stycznia 1978 r.
 10 złotych wzór 1975 Adam Mickiewicz – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 25 mm, wprowadzona 24 stycznia 1975 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 10 złotych wzór 1975 Bolesław Prus – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 25 mm, wprowadzona 24 stycznia 1975 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 10 złotych wzór 1984 – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 25 mm, wprowadzona 6 grudnia 1984 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 10 złotych wzór 1989 – obiegowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 22 mm, wprowadzona 28 grudnia 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.
 10 złotych 1964 Kazimierz Wielki – napis wklęsły – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 31 mm, wprowadzona 15 kwietnia 1964 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 10 złotych 1964 Kazimierz Wielki – napis wypukły – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 31 mm, wprowadzona 15 kwietnia 1964 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
 10 złotych 1965 Kolumna Zygmunta – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 31 mm, wprowadzona 15 lipca 1965 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita dla uczczenia 700-lecia Warszawy
 10 złotych 1965 Warszawska Nike – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 31 mm, wprowadzona 15 lipca 1965 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita dla uczczenia 700-lecia Warszawy
 10 złotych 1966 Kolumna Zygmunta – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 12 listopada 1966 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita dla upamiętnienia 200. rocznicy założenia mennicy warszawskiej
 10 złotych 1967 Karol Świerczewski – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 28 marca 1967 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 30. rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego
 10 złotych 1967 Maria Skłodowska-Curie – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 7 listopada 1967 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 100. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
 10 złotych 1968 25 lat Ludowego Wojska Polskiego – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 12 października 1968 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 25-lecia sformowania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
 10 złotych 1969 25. rocznica PRL – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 19 lipca 1969 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 25. rocznicy powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 10 złotych 1970 Byliśmy-Jesteśmy-Będziemy – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 9 maja 1970 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 25. rocznicy powrotu do macierzy ziem zachodnich i północnych
 10 złotych 1971 FAO – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 4 września 1971 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita dla poparcia idei Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa
 10 złotych 1971 50. rocznica III powstania śląskiego – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 4 grudnia 1971 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 50. rocznicy III powstania śląskiego
 10 złotych 1972 50 lat portu w Gdyni – okolicznościowa moneta dziesięciozłotowa PRL o średnicy 28 mm, wprowadzona 30 kwietnia 1973 r., wycofana 1 stycznia 1978 r., wybita z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia budowy portu w Gdyni

Zobacz też 

 10 złotych polskich
 1½ rubla – 10 złotych